Alfredense – abitanti di Alfredo Chaves
Alfredense – abitanti di Alfredo Wagner
Alfredense – abitanti di João Alfredo